Selfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Selfjorden (Senja) – en fjord i Tranøy og Torsken kommuner i Troms.
 Selfjorden (Flakstad) – en fjord i Flakstad kommune i Nordland.
 Selfjorden (Bindal) – en arm af Skotnesfjorden i Bindal kommune i Nordland.